Хадджа:

 Хадджа — город в Йемене.
 Хадджа — одна из 21 мухафазы Йемена.